Сезон 1980 года стал для ФК «Спартак» Москва 59-м в своей истории.

Команда

Основной состав

Дублирующий состав

Трансферы (Пришли в клуб)

Трансферы (Ушли из клуба)

Чемпионат СССР 1980 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1980 (высшая лига)

В начале сезона 1980 года спартаковцам удалось сохранить чемпионский состав. Однако начало чемпионата было откровенно неудачным для красно-белых. Ничья с «Черноморцем» (0:0) и проигрыш СКА (1:2). Но затем коллектив Бескова провел 13-матчевую беспроигрышную серию, в этих матчах в упорнейшей борьбе были обыграны автозаводцы и киевские динамовцы. «Спартак» шел на втором месте, отставая от лидера киевского «Динамо» на 1 очко. Матч в Ленинграде, против «Зенита» спартаковцы сыграли вничью (1:1), после этого, чтобы возглавить турнирную таблицу, красно-белым необходимо было побеждать в Киеве. Но в матче против «Динамо» спартаковцы были слабее киевлян и проиграли 0:2. Спартаковцы заняли 2-е место.

Первый круг

Второй круг 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица 

* Лимит ничьих равен 10.

Кубок СССР 1980 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1980

Групповой турнир

Итоговая таблица

Плей-офф

Кубок европейских чемпионов 1980/1981 

После долгого перерыва москвичи вернулись в розыгрыш Кубка европейских чемпионов. На первой стадии, красно-белые довольно легко победили чемпиона Люксембурга «Женесс», в ворота которого забили в двух матчах восемь безответных мячей, а ещё один футболисты из Люксембурга забили в свои ворота. В 1/8 финала футболисты «Спартака» попадают на чемпиона Дании «Эсбьерг». В первом матче, дома спартаковцы уверенно победили 3:0, в гостях у красно-белых возникли трудности, однако приемлемый счет отстоять удалось 0:2. После чего «Спартак» вышел в четвертьфинал, где его соперником стал грозный «Реал».

Плей-офф

Чемпионат СССР 1980 (дублирующие составы)

Первый круг

Второй круг

Итоговая таблица

Международный турнир на Приз газеты «Неделя» 
Регламент турнира: 2х40`, финал 2х45`

Групповой этап

Турнирная таблица

Финал

Турнир на приз РС ДСО «Спартак»

Финальный этап 

 Прим.: «Спартак» стал победителем турнира, играя как основным, так и смешанным составом.

Турнир «Чемпион против сборной СССР»

Результаты матчей

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

Матчи и голы 

|}

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

1980
Спартак Москва